Escola d'Arts i Oficis de Barcelona, nom amb què fou coneguda l'Escola de la Llotja
 Escola Lliure Provincial d'Arts i Oficis, nom inicial de l'Escola del Treball de Barcelona
 Escola d'Arts i Oficis Artístics d'Eivissa
 Escola d'Arts i Oficis de Manresa
 Escola d'Arts i Oficis d'Olot
 Escola Industrial d'Arts i Oficis, a Sabadell